Hestia est la déesse du feu sacré et du foyer de la mythologie grecque.
 (46) Hestia est un astéroïde.
 Hestia est le titre du second tome de la série de bande dessinée le Régulateur.
 Hestia, une filiale du groupe Vinci Facilities